Wagenseil ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wagenseil, deutscher Fußballspieler 
 Christian Jakob Wagenseil (1756–1839), deutscher Schriftsteller, Aufklärer und Publizist
 Ferdinand Wagenseil (1887–1967), deutscher Anatom und Hochschullehrer

 Hans B. Wagenseil (1894–1975), deutscher Schriftsteller, Essayist und Übersetzer aus dem Englischen 
 Johann Christoph Wagenseil (1633–1705), deutscher Polyhistor
 Kurt Wagenseil (1904–1988), deutscher Übersetzer